Un profisetinidin es un tipo de tanino condensado formados a partir de leuco-fisetinidin, la forma leucoanthocyanidin de fisetinidin.

Los taninos de Mimosa y Quebracho son, según una comparativa 13C NMR estudio de poliflavonoides, resultó ser predominantemente profisetinidin /prorobinetidin tipo de taninos. 

Las masas que se espera que se encuentran en la espectrometría de masas en el tanino de quebracho son 561, 833, 1105, 1377, 1393, 1651, 1667. Quebracho también produce ácido gálico.

Referencias

Enlaces externos 

Taninos condensados